Stanisław Moskal (1921–2008) – polski agronom i chemik, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 Stanisław Moskal (1935–2019) – polski socjolog wsi i pisarz, profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, także autor Wstępu do imagineskopii